Эшли Барти и Коко Вандевеге — победительницы турнира.

Посев 

  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Полуфинал)
  Латиша Чан /  Чжань Хаоцин (Четвертьфинал)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Первый раунд)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Первый раунд)
  Андреа Сестини Главачкова /  Барбора Стрыцова (Первый раунд)
  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (Финал)
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон (Первый раунд)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Открытый чемпионат Майами по теннису 2018